Zachée est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Zachée est un prénom masculin désuet, fêté le 23 août.

Zachée peut être aussi un patronyme.

Personnage biblique
Zachée est un personnage du Nouveau Testament, cité dans l'Évangile selon Luc (19,1-10) comme un percepteur de Jéricho qui aurait accueilli Jésus chez lui.

Saints chrétiens
 Zachée (+ 303), diacre de Césarée en Palestineavec Alphée, lecteur ; fêté le 17 novembre.
 Zachée (+ 116), 4e évêque de Jérusalem ; fêté le 23 août.

Patronyme 

 Yannick Zachée (né en 1986), joueur de basketball de nationalité centrafricaine et française.

Références